Veer ist der Familienname folgender Personen:

 Bas van der Veer (1887–1941), niederländische Malerin, Zeichnerin und Illustratorin
 Ben ter Veer (1935–2004), niederländischer Psychologe und Friedensforscher
 Cornelia van der Veer (* 1639; † nach 1702), niederländische Dichterin
 Cristobal Tapia de Veer (* 1973), chilenisch-kanadischer Filmmusikkomponist
 Drikus Veer (1918–2011), niederländischer Motorradrennfahrer
 Gerrit de Veer (* ca. 1570; † nach 1598), niederländischer Schiffszimmermann und Tagebuchschreiber
 Jan Evert Veer (* 1950), niederländischer Wasserballspieler
 Jeroen van der Veer (* 1947), niederländischer Manager
 Laura J. van ’t Veer (* 1957), niederländische Molekularbiologin
 Peter van der Veer (* 1953), niederländischer Anthropologe
 Willard Van der Veer (1894–1963), US-amerikanischer Kameramann
 Willem de Veer (1857–1931), niederländischer Offizier

Veer steht für:

 Veer, Originaltitel des indischen Spielfilms Veer – Die Liebe eines Kriegers von Anil Sharma
 Veer (1995) indischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 ein Smartphone von HP, siehe HP Veer

Siehe auch:

 Mount Van der Veer, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika